Cortes de Leiria de 1254
 Cortes de Leiria de 1372
 Cortes de Leiria de 1376
 Cortes de Leiria de 1438

Desambiguações de história